L'ansia da pubblico o ansia da prestazione è l'ansia, paura, o fobia persistente scatenabile in un individuo alla richiesta di svolgere una performance davanti a un pubblico, dal vivo o in modo indiretto (per esempio, davanti a una telecamera). Nel contesto del parlare in pubblico, l'ansia può precedere o accompagnare la partecipazione a qualsiasi attività che implichi esporsi in pubblico.  In alcuni casi l'ansia da pubblico fa parte  di una sintomatologia più ampia di fobia sociale o disturbo d'ansia sociale, ma molte persone soffrono di ansia da pubblico senza altri problemi. Spesso l'ansia da pubblico insorge anche solo prefigurandosi la performance, spesso molto tempo prima. Ha varie manifestazioni: aritmia, tachicardia, tremore di mani e gambe, mani sudate, emispasmo del nervo facciale, secchezza della bocca, disfunzione erettile e vertigini.

Bibliografia 
 
 

Fobie